Giorgio Pitacco – politico italiano
 Giorgio Pitacco – calciatore italiano
 Tullio Pitacco – cestista italiano